Макалпин, Макалпайн (, , , ) — фамилия.

Известные носители 
 Дональд I (Домналл мак-Альпин; ок. 812 — 862) — король пиктов (858—862).
 Кеннет I (Кеннет мак-Альпин; 810—858) — король пиктов (843—858), брат Дональда I.
  (1907—1992) — игрок в австралийский футбол.
  (1942—2014) — британский предприниматель и политик.
  (1881—1944) — британский чиновник и предприниматель, основатель строительной компании Alfred McAlpine, шериф Денбигшира (1923—1924).
 Макалпин, Джеймс (1901—1975) — шотландский футболист.
 Макалпин, Джеймс Фрэнсис (1922—2019) — канадский энтомолог.
 Макалпин, Дженни (род. 1984) — английская актриса и комедиантка.
  (1906—1984) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1946—1966), министр железных дорог (1954—1957).
 Макалпин, Дональд (род. 1934) — австралийский кинооператор.
  (1890—1981) — британский невролог.
  (род. 1920) — британский автогонщик.
  (1870—1942) — британский композитор и музыкальный критик.
  (род. 1971) — американский хоккеист.
  (род. 1940) — новозеландская писательница.
  (1847—1934) — британский предприниматель, основатель строительной компании Sir Robert McAlpine.
  (род. 1959) — американский предприниматель, президент Disney Cruise Line (2004—2009).
 Макалпин, Тони (род. 1960) — американский гитарист, клавишник и композитор.
  (1812—1890) — американский инженер, инженер и землемер штата Нью-Йорк (1852—1853), президент Американского общества инженеров гражданского строительства (1868—1869).
  (1847—1905) — американский баптистский священник.
  (1922—2004) — британский оперный певец.
  (1936—2018) — британский чиновник и предприниматель.
 Макалпайн, Хэмиш (род. 1948) — шотландский футболист.
  (1848—1917) — американский военный и политический деятель, предприниматель.
  (1902—1984) — игрок в австралийский футбол.